Popert ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Popert (1848–1922), deutsche Malerin und Radiererin in Rom
 Hermann Popert (1871–1932), deutscher Rechtsanwalt, Richter und Schriftsteller
 Wolf Levin Popert († 1791), Hamburger Bankier
 Meyer Wolf Popert (1763–1812), Hamburger Bankier, Ausbilder von Salomon Heine